Eolia – w mitologii greckiej córka Amytaona
 Eolia – w mitologii greckiej wyspa, siedziba Eola
 Eolia – kraina historyczna w Azji Mniejszej
 Eolia – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri

Zobacz też 

 Aeolia – strona ujednoznaczniająca